Marzellspitze (Italiaans: Punta di Marzèl) kan verwijzen naar:
Östliche Marzellspitze, een 3350 meter hoge bergtop in de Ötztaler Alpen op de Oostenrijks-Italiaanse grens
Mittlere Marzellspitze, een 3532 meter hoge bergtop in de Ötztaler Alpen op de Oostenrijks-Italiaanse grens
Westliche Marzellspitze, een 3529 meter hoge bergtop in de Ötztaler Alpen op de Oostenrijks-Italiaanse grens